Венеди́кт Венеди́ктович Пушко́в (1896—1971) — советский композитор и педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Биография 
Родился в Саратове а в семье учителя.

К занятиям музыкой приступил в 1920 году в Барнаульской музыкальной школе. В 1922—1925 годах учился в Саратовской консерватории по классу композиции Л. М. Рудольфа. В 1929 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции В. В. Щербачёва.

Преподавал во 2-м музыкальном техникуме (1926—1929), в Центральном музыкальном техникуме (1927—1931), на рабфаке Ленинградской консерватории (1930—1931), в Ленинградской консерватории (1935—1938; 1946—1953; 1962—1969; с 1935 года — доцент).

В 1942—1943 годах Пушков, находясь в эвакуации, руководил музыкально-теоретическими занятиями на курсах переподготовки композиторов-мелодистов в Душанбе.

Умер 25 января 1971 года в Ленинграде.

Творчество 
Среди крупных сочинений В. В. Пушкова — опера «Гроза» по А. Н. Островскому, концерт для скрипки с оркестром. Им написано фортепианное трио, романсы и песни на тексты классиков и советских поэтов. Пушков является автором вокально-симфонического цикла «На Западе», симфонической сюиты «Лермонтов». Композитором была написана сюита «Маскарад» для симфонического оркестра по его музыке из одноименного кинофильма.

Значителен его вклад в области киномузыки. Им написана музыка более чем к 40 фильмам, в том числе к таким известным, как «Семеро смелых» (1936), «Тайга золотая» (1937), «Учитель» (1939), «Четвёртый перископ» (1939), «Разгром Юденича» (1940), «Большая семья» (1954), «Дорогой мой человек» (1958).

Награды 
 Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1940).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).

Примечания

Ссылки 
 ВЕНЕДИКТ ВЕНЕДИКТОВИЧ ПУШКОВ
 ПУШКОВ Венедикт Венедиктович

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории